Erktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Erktjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Erktjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,

Se även
Eriktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn